Карібов — прізвище тюркського походження.

Це прізвище носять:
 Карібов Валерій Леонідович (*1971) — радянський та український футболіст, нападник і півзахисник.
 Карібов Вахтанг Курбанович (*1960) — радянський та узбецький футболіст і тренер, захисник та півзахисник.
 Карібов Дем'ян Іванович (*1982) — російський шоумен, гуморист, актор, сценарист і продюсер.